katar – potoczna nazwa nieżytu nosa
 katar – rodzaj broni, wywodzącej się z Półwyspu Indyjskiego
 katar – członek średniowiecznego ruchu religijnego katarów
 Katar – państwo położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego
 Katar – półwysep we wschodniej części Półwyspu Arabskiego
 Katar – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Katar – powieść Stanisława Lema